Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1968 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Virginia Wade je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (finale)
  Ann Jones (polfinale)
  Judy Tegart (četrtfinale)
  Margaret Court (četrtfinale)
  Maria Bueno (polfinale)
  Virginia Wade (prvakinja)
  Mary-Ann Eisel (prvi krog)
  Kristy Pigeon (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1968